Sezon (1950) był 48. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 4 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Puskás, który w barwach klubu Honvéd SE strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1950 w piłce nożnej